Wareing est un patronyme porté notamment par :

 Alan Wareing (1951-), réalisateur anglais ;
 Garett Wareing (2001-), acteur américain ;
 Kierston Wareing (1976-), actrice britannique ;
 Lude Wareing (1915-2002), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.